

Patronyme 

 Andrée Henry-Lucq, joueuse française de basket-ball ;
 Jean-Claude Lucq, joueur français de rugby à XV ;
 Victor Lucq, homme politique belge.

Toponyme 

 Lucq-de-Béarn, commune française.